Niemieckojęzyczna wersja nazwy „Brama Brandenburska”, jaką nosi kilka budowli znajdujących się w Europie.

Inne znaczenia 
 Brandenburger Tor – stacja metra w Berlinie
 Berlin Brandenburger Tor – stacja kolei S-Bahn w Berlinie
 Brandenburger Tor – seria znaczków pocztowych wydana w latach 60. XX wieku w RFN i Berlinie Zachodnim
 Brandenburger Tor – piosenka Ketila Stokkana
 SG Empor Brandenburger Tor 1952 – klub sportowy w Berlinie